Ochse steht für:
 Ochse, ein kastriertes männliches Rind

Ochse oder Ochsé ist der Familienname folgender Personen:
 Fernand Ochsé (1879–1944), französischer Künstler
 Hildegard Ochse (1935–1997), deutsche Fotografin
 Julien Ochsé (1874–1936), französischer Schriftsteller
 Louise Ochsé (1884–1944), belgische Bildhauerin

Siehe auch:
 Auerochse
 Ochs
 Ochsen
 Stier (Wappentier)